Kontinental Hockey League 2016/2017 (ryska: Континентальная хоккейная лига, Kontinentalnaja chokkejnaja liga) var den nionde säsongen av KHL. Säsongen inleddes den 22 augusti 2016, med att Metallurg Magnitogorsk besegrade CSKA Moskva med 3-2. SKA Sankt Petersburg slutade som mästare.

Lagförändringar
Nytt lag för säsongen var det nybildade, Beijing-baserade, laget Red Star Kunlun.

Grundserien
Grundserien inleddes den 22 augusti 2016 och spelades fram till 18 februari 2017. Vinnarna av varje division (4 lag) gick vidare till slutspelet Gagarin Cup tillsammans med de övriga sex bäst placerade lagen i varje konferens (12 lag).

Västra konferensen

Östra konferensen

Slutspelet
Slutspelet spelades enligt nedan.

Referenser

Ishockeysäsongen 2016/2017
2016/2017
2016 i Ryssland
2016 i Kazakstan
2016 i Lettland
2016 i Slovakien
2016 i Vitryssland
2016 i Kroatien
2016 i Finland
2016 i Kina
2017 i Ryssland
2017 i Kazakstan
2017 i Lettland
2017 i Slovakien
2017 i Vitryssland
2017 i Kroatien
2017 i Finland
2017 i Kina